Resurrezione (ital. resurrezione ‚Auferstehung‘) steht für:
 Resurrezione, Originaltitel des italienisch-französisch-deutschen Spielfilms Die Auferstehung (2001)

La Resurrezione steht für:
 La Resurrezione, Oratorium von Georg Friedrich Händel